Кучки — название ряда населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кучки — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Кучки — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Кучки — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Кучки — деревня в Медведевском районе Марий Эл.
 Кучки — село в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Кучки — село в Пензенском районе Пензенской области.
 Кучки — деревня в Режевском городском округе Свердловской области.

Севастополь 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Кучки — исчезнувшее село в Балаклавском районе Севастополя.

См. также 
 Большие Кучки